Легра́н ( — Великий, знатный):

 Легран, Антуан (1939—1905) — французский ботаник.
  (1629—1699) — французский богослов и миссионер.
 Легран, Борис Васильевич (1884—1936) — советский дипломат, директор Государственного Эрмитажа (1930—1934).
 Легран, Диего (1928—2014) — уругвайский композитор.
 Легран, Жак Амабль (1820—1912) — французский филателист.
 Легран, Жери (1837—1902) — французский политик и журналист.
 Легран, Клод (род. 1941) — французский лыжник.
 Легран, Клод Жюст Александр (1762—1815) — французский военный деятель, дивизионный генерал.
  (1930—2011) — французская эстрадная и джазовая певица (сопрано).
 Легран, Макс (род. 1958) — французской художник.
  (1673—1728) — французский актёр и драматург.
 Легран, Матье (род. 1992) — французский биатлонист.
 Легран, Мишель (1932—2019) — французский композитор и пианист.
 Легран, Мирта (род. 1927) — аргентинская актриса и телеведущая. Сестра-близнец Сильвии Легран.
 Легран, Никола (Николай Николаевич, 1741—1798) — российский архитектор.
 Легран, Серж (род. 1937) — французский биатлонист.
 Легран, Сильвия (1927—2020) — аргентинская актриса. Сестра-близнец Мирты Легран.
 Легран, Юго (род. 1989) — французский дзюдоист.